Amata   – nome proprio di persona 
Amata – comune della Lettonia
Amata – regina, madre di Lavinia
Amata – genere di falene
Amata – romanzo di Liala, che prende il titolo dall'omonima coprotagonista
1035 Amata – asteroide della fascia principale
Cratere Amata – cratere di Dione
Doreen Amata – atleta nigeriana

Pagine correlate
Amato

Altri progetti